Die 120 Tage von Sodom steht für:

 Die 120 Tage von Sodom (Buch), Novelle des Marquis de Sade
 Die 120 Tage von Sodom (Film), Spielfilm von Pier Paolo Pasolini aus dem Jahr 1975
 Die 120 Tage von Sodom (Theaterstück), von Johann Kresnik inszeniertes Tanztheaterstück aus dem Jahr 2015